Антич — фамилия. Известные носители:

 Антич, Бошко (1944—2006) — югославский футболист и тренер.
 Антич, Деян (род. 1968) — сербский шахматист, гроссмейстер.
 Антич, Джозеф (1931—2016) — индийский хоккеист на траве, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1960 года.
 Антич, Мирослав (1932—1986) — югославский поэт, режиссёр, журналист и художник.
 Антич, Никола (род. 1994) — сербский футболист.
 Антич, Перо (род. 1982) — македонский баскетболист, игрок сборной Македонии.
 Антич, Радомир (1948—2020) — югославский футболист, сербский тренер.
 Антич, Сава (1930—1998) — сербский футболист, нападающий.

Составные фамилии